Марк Требоний (; V — IV века до н. э.) — древнеримский политический деятель из плебейского рода Требониев, военный трибун с консульской властью 383 года до н. э. 

Марк Требоний стал единственным трибуном-плебеем в коллегии, состоявшей из шести магистратов. Во время его трибуната шла война с вольсками, латинами и жителями Ланувия, но об участии в этой войне Требония ничего не сообщается.

Примечания 

Требонии